Just for You ("solo per te/voi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Il sogno dei miei vent'anni (Just for You) – film del 1952 diretto da Elliott Nugent
Just for You – film del 1966 diretto da Douglas Hickox

Musica 
Just for You – album di Neil Diamond del 1967
 Just for You – album di George Aaron del 1985
 Just for You – traccia dell'album Psycho Café dei Bang Tango del 1989
 Just for You – è una raccolta in 3 CD di Barry White del 1992
 Just for You – album di Gladys Knight del 1994
Just for You – album di Helmut Lotti del 1994
 Just for You – album di DJ Bobo del 1995
 Just for You – singolo degli M People del 1997
 Just for You – traccia dell'album Straight Ahead dei Pennywise del 1999
 Just for You – traccia dell'album Eye Candy delle Mis-Teeq del 2003
Just for You – album di Lionel Richie del 2004
Just for You – singolo di Lionel Richie del 2004
Just for You – singolo di Michelle McManus del 2007
 Just for You – traccia dell'album Adrenalina 2 dei Finley del 2008